Mendelejewo () ist ein russischer Ortsname:
 Mendelejewo, Stadtteil Kaliningrads, Oblast Kaliningrad (Juditten)
 Mendelejewo (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Poggenpfuhl, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Mendelejewo (Moskau), Städt. Siedlung im Rajon Soletschnogorski, Oblast Moskau